Rasovo se poate referi la:

 Rasovo, sat în Bulgaria
 Rasovo, sat în Muntenegru

Vezi și 
 Rasova